ciemniak - pogardliwie: człowiek niewykształcony i zacofany

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest 1
 Ciemniak – przysiółek wsi Reszki w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Ostróda

Inne 
 Ciemniak – zachodni szczyt należący do masywu Czerwonych Wierchów w Tatrach.
 Ciemniak – wzniesienie na wschodnim krańcu Grzbietu Kamienickiego w województwie dolnośląskim
 Ciemniak – jezioro na północny wschód od Żabiego Rogu (woj. warmińsko-mazurskie)
 Ciemniak – jezioro w powiecie drawskim, w gminie Czaplinek (woj. zachodniopomorskie)

Przypisy